Empire School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Empire School (Rupert, Idaho), NRHP-ID: 01000568
 Empire School (Empire, Michigan), NRHP-ID: 08000222